Соревнования по метанию диска у женщин на Олимпийских играх 1932 года состоялись 2 августа на стадионе «Колизей». 

Спортсменки выступали сразу в финальном раунде, где сделали по одной попытке.

Результаты

Ссылки 
 Результаты 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1932
Метание диска на Олимпийских играх